Aziatische zaagbaarzen (Lateolabracidae)
Zaagbaarzen (Percichthyidae)
Zaagbaarzen (Perciliidae)
Zaagbaarzen (Howellidae)
Zaag- of zeebaarzen (Serranidae)